Bart Zoet – ciclista su strada olandese
 Jim Zoet – ex cestista canadese
 Jeroen Zoet – calciatore olandese